Жозе Карлос Крако Нето (также известный как Зе Карлос или Зека) (; ) — бразильский футболист, защитник.

Биография 
Молодёжную карьеру начал в 2006 году, в возрасте 11 лет, в клубе «Сантос».

19 февраля 2014 года получили вызов в основную команду «Сантос». 9 марта дебютировал за клуб в матче Лиги Паулиста против «Оэсте» (4-1). Дебют в Серии A состоялся 11 мая в матче против «Фигейренсе». В дебютном сезоне Зека сыграл в 15 матчах. 31 марта 2016 года он забил дебютный профессиональный гол в ворота «Ферровиарио» (Араракуара).

9 марта 2021 года подписал контракт с клубом «Васко да Гама». 6 декабря 2021 года покинул клуб в связи с непродлением контракта.

10 февраля 2022 года присоединился к клубу MLS «Хьюстон Динамо», подписав контракт на сезон 2022 с опциями продления ещё на два сезона. В высшей лиге США дебютировал 5 марта в матче против «Спортинга Канзас-Сити». По окончании сезона 2022 покинул «Хьюстон Динамо» в связи с непродлением контракта.

В составе сборной Бразилии — Олимпийский чемпион 2016 года в Рио де Жанейро.

Достижения 
Командные
  Чемпион штата Сан-Паулу (2): 2015, 2016
  Обладатель Кубка Китайской футбольной ассоциации (2): 2004, 2006
  Олимпийский чемпион (1): 2016
Личные
  Команда года Лиги Паулиста (1): 2016

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года